Кайра́т Нема́тович Келимбе́тов (, род. 1969) — государственный деятель Республики Казахстан, Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан в 2020—2022 годах,  Управляющий Международным Финансовым Центром "Астана", председатель Национального банка Республики Казахстан в 2013—2015 годах, руководитель Администрации Президента Республики Казахстан в январе — октябре 2008 года, министр экономики и бюджетного планирования в 2002—2006 годах.

Биография 
Кайрат Келимбетов родился в 1969 году в Алма-Ате в семье известного учёного-историка Немата Келимбетова. Происходит из рода шанышкылы Старшего жуза.
В 1986-м окончил Республиканскую Физико-Математическую Школу-Интернат в Алма-Ате. В 1993 году окончил МГУ имени М. В. Ломоносова (факультет вычислительной математики и кибернетики), в 1996 году — Институт рынка при Казахской государственной академии управления, Национальную высшую школу госуправления при Президенте Республики Казахстан. Владеет английским, французским языками.

В 1996 году вошёл в состав Высшего экономического совета (ВЭС). В 1997 году перешёл в аппарат Агентства по стратегическому планированию (АСПИР), где в составе большой группы принимал участие в разработке послания президента, известного как «Стратегия „Казахстан-2030“». В 1998 году занял должность заведующего социально-экономического отдела Администрации Президента. В 1999 — 2001 годах занимал должность председателя Агентства по стратегическому планированию, в 2001 — 2002 годах — первого вице-министра финансов.

В 2001 году принял участие в создании оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана», а в 2002 году — Демократической партии Казахстана «Ак жол», в которой пробыл недолго — в том же году отказавшись от дальнейшего пути в оппозиции, Кайрат Келимбетов получил должность министра экономики и бюджетного планирования, которую занимал до 2006 года.

В 2006 году стал заместителем председателя партии «Нур Отан», принимал участие в телевизионных парламентских дебатах от «Нур Отана» вместе с Ермухаметом Ертысбаевым. В 2006—2008 годах занимал должность председателя правления госхолдинга «Фонд устойчивого развития „Казына“».

23 января 2008 года президент Казахстана Н. А. Назарбаев провёл экстренное совещание партии «Нур-Отан», на котором объявил о назначении Кайрата Келимбетова руководителем администрации президента. При Кайрате Келимбетове впервые за многие годы было произведено реформирование самой администрации, сокращены нефункциональные отделы.

В октябре 2008 года Кайрат Келимбетов возглавил созданный в результате объединения фондов «Самрук» и «Казына» госхолдинга — АО «Фонд национального благосостояния „Самрук-Казына“».

Указом Президента Казахстана от 11 апреля 2011 года назначен Министром экономического развития и торговли.

20 января 2012 года освобожден от должности министра экономического развития и торговли и назначен заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.

С 1 октября 2013 по 2 ноября 2015 года председатель Национального Банка Республики Казахстан.

С 2 ноября 2015 года по 6 января 2023 года Управляющий Международным Финансовым Центром "Астана".

С 14 сентября 2020 года по 6 января 2022 года председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Супруга - Нематова Фатима Токмухаммедовна. Имеются двое детей - Шынар и Айсултан.

Награды 

 Орден Парасат (2010)
 Орден Курмет (2005)
 Медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігiне 10 жыл» (2001)
 Медаль «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005)
 Медаль «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006)
 Медаль «Астана 10 жыл» (2008)
 Медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігiне 20 жыл» (2011)
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1 степени (13 мая 2015, Высший совет Евразийского экономического союза)

Критика 
Несмотря на свои более ранние заявления, 11 февраля 2014 года провёл девальвацию национальной валюты Казахстана — тенге Это привело к социальной напряжённости в обществе и вылилось в проведение митинга в Алма-Ате с требованиями отставки правительства. В митинге приняло участие более 100 человек.

Примечания 

Члены политического совета партии «Аманат»
Руководители Администрации президента Казахстана
Политики по алфавиту
Министры экономики Казахстана
Министры торговли Казахстана
Выпускники Республиканской физико-математической школы
Выпускники ВМК МГУ